Caporio ima više značenja:
 Caporio, Isernia
 Caporio, Rieti